Толен (нидерл. Tholen) — многозначный термин.

 Толен — община в провинции Зеландия (Нидерланды).
 Толен — административный центр нидерландской общины Толен.
 Толен (каз. Төлен) — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 (3255) Толен — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. 
 Толен, Анри (1828—1897) — французский политический деятель.
Толен, Дэвид Джеймс  — американский астроном.